Боттминген () — многозначный немецкий топоним

 Боттминген — коммуна в Швейцарии.
 Боттминген — старинный замок на воде в Швейцарии.